ТЦО — многозначная аббревиатура:
 ТЦО — трансфертное ценообразование
 ТЦО — термоциклическая обработка

См. также 
  — аббревиатура латиницей